Stroud – miasto w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Stroud (dystrykt) – dystrykt hrabstwa Gloucestershire (Anglia)
 Stroud – miasto w Australii, w Nowej Południowej Walii
 Stroud – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Stroud – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oklahoma, w hrabstwie Lincoln
 Stroud – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Stroud (ang. Stroud Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Pensylwania, w hrabstwie Monroe